flora fizjologiczna człowieka
 flora fizjologiczna zwierząt